Hounds of Love () — пятый студийный альбом британской певицы и композитора Кейт Буш, выпущенный 16 сентября 1985 года; второй после Never for Ever долгоиграющий релиз Буш, возглавивший национальный британский хит-парад. Выход альбома сопровождали четыре сингла: «Running Up That Hill», «», «» и «». Песня «Running Up That Hill» стала одной из самых популярных композиций Кейт Буш.

Hounds of Love получили признание критиков как после выхода, так и в ретроспективных обзорах. Многие фанаты и музыкальные критики считают его лучшим альбомом Буш и регулярно признают его одним из величайших альбомов всех времен. Он стал вторым альбомом Буш на вершине британского хит-парада UK Albums Chart, а также вошёл в Топ-40 в американском Billboard 200. Также он стал самым продаваемым студийным альбомом-бестселлером певицы, получил двойной платиновый сертификат за 600,000 проданных копий в Великобритании и тираж его к 1998 году превысил 1,1 млн копий в мире. Альбом был номинирован на церемонии  в категории , а Буш также имела номинации в категориях  и  за песню «Running Up That Hill». В 2022 году снова стал популярен, вошёл во многие хит-парады мира и возглавил американский чарт Billboard Top Alternative Albums, после появления песни «Running Up That Hill» в сериале Netflix «Очень странные дела».

В 2020 году альбом занял 68-е место в списке 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone. Журнал New Musical Express поместил Hounds of Love на 48-е место в собственном аналогичном рейтинге.

Об альбоме 
Летом 1983 года Кейт Буш построила собственную студию звукозаписи в сарае на заднем дворе своего старого дома. При записи альбома Hounds of Love, состоящего из двух концептуальных «сторон» — Hounds of Love и The Ninth Wave ("), — были использованы синтезатор Fairlight CMI, ирландские национальные музыкальные инструменты, фортепиано и многоканальный вокал.

Многоголосная вставка, дважды звучащая в композиции «Hello Earth», является фрагментом грузинской народной песни «Цинцкаро» (; ) в исполнении хоровой капеллы под управлением британского дирижёра Ричарда Хикокса. Песня «Be Kind to My Mistakes» была написана для фильма британского режиссёра Николаса Роуга «Потерпевшие кораблекрушение» (1986). Фраза, звучащая в начале песни «Hounds of Love» — «Оно среди деревьев! Оно приближается!» (), — отсылает к классическому фильму ужасов франко-американского режиссёра Жака Турнёра «Ночь демона» (1957).

Первоначальное название композиции «Running Up That Hill» — «A Deal with God» («Сделка с Богом») — было изменено по требованию звукозаписывающей компании, опасавшейся негативных отзывов со стороны религиозных организаций.

Альбом, выпущенный 16 сентября 1985 года, занял 30-е место в национальном альбомном чарте США и первое место в альбомном хит-параде Великобритании.

Вслед за Hounds of Love в 1986 году был выпущен сборник хитов Кейт Буш The Whole Story, включавший три композиции из альбома («Cloudbusting», «Hounds of Love», «Running Up That Hill») и также достигший первого места в британском топ-чарте.

Список композиций

Участники записи 
 Кейт Буш — Fairlight CMI, клавишные, вокал
 Алан Мёрфи — гитара (1, 3, 8)
 Падди Буш — балалайка (1), бэк-вокал (5), скрипка (12)
 Стюарт Эллиотт — перкуссия (1, 2, 4, 5, 9, 10, 11)
 Чарли Морган — ударные (2, 3, 5, 8, 10)
  — бас-гитара, бэк-вокал

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
Периодика
 
Профильные сайты
 
 
 

Альбомы Кейт Буш